

Lista episodi 

Sandokan - Le due tigri